Nugget bezeichnet:

 Nugget (Metallurgie), einen natürlich entstandenen Edelmetallklumpen
 Nugget (Münze), eine australische Goldmünze
 Nugget (Hopfen), eine Hopfensorte
 Nugget (Zeitschrift), deutsches Schatzsuchermagazin
 Nugget (Magazin), US-amerikanisches Männermagazin der 1950er Jahre
 The Nugget Library, US-amerikanische Heftromanserie für Jugendliche (1889–1892)
 ein Modell des Ford Transit (4.–6. Generation) bzw. Ford Transit Custom (Wohnmobilversion von Westfalia)

Siehe auch:
 Ford Nugget
 Nuggets, Garage-Rock-Sampler
 Chicken-Nuggets, frittierte Hühnchenhappen
 Red Nugget